Копросма () — род мареновых, включающий в себя более 100 видов.

Ареал 
Ареал — Океания, наиболее распространена в Новозеландской подобласти. На севере копросма произрастает на Гавайских островах, на востоке — на островах Хуан-Фернандес, на западе ареал доходит до островов Ява и Калимантан, а несколько видов произрастают на островах Антиподов.

Описание рода 
Копросма — это различного размера вечнозелёные кустарники или небольшие, до 6—8 м высотой, деревца с маленькими листьями. Цветки с маленькими лепестками, опыляются при помощи ветра. Плод — съедобная сочная ягода, в зависимости от вида, от оранжевого, красного до голубого цвета. Многие виды в природных условиях легко опыляются между собой, образуя естественные гибриды.

Таксономия 
По информации базы данных The Plant List, род включает 118 видов:

Примечания 

Мареновые
Флора Океании
Ягодные растения